|-
| 32501 - ||  || 22 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 32502 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32503 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32504 - ||  || 21 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32505 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32506 - ||  || 21 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32507 - ||  || 12 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32508 - ||  || 19 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32509 - ||  || 28 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32510 - || 2001 NS || 12 iulie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 32511 - ||  || 9 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32512 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32513 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32514 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32515 - ||  || 22 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32516 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32517 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32518 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32519 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32520 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32521 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32522 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32523 - ||  || 27 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32524 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32525 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32526 - ||  || 25 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32527 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32528 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32529 - ||  || 10 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32530 - ||  || 12 august 2001 ||  || 
|-
| 32531 - ||  || 13 august 2001 ||  || 
|-
|  ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32533 - ||  || 11 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32534 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32535 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32536 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32537 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32538 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32539 - ||  || 14 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32540 - ||  || 13 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 32541 - ||  || 17 august 2001 ||  || 
|-
| 32542 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32543 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32544 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32545 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32546 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32547 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32548 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32549 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32550 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32551 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32552 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32553 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32554 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32555 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32556 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32557 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32558 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32559 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32560 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32561 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32562 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32563 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32564 Glass ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 32565 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32566 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32567 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32568 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32569 Deming ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 32570 Peruindiana ||  || 20 august 2001 || Terre Haute || C. Wolfe
|-
| 32571 Brayton ||  || 20 august 2001 || Terre Haute || C. Wolfe
|-
| 32572 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32573 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32574 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32575 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32576 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32577 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32578 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32579 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32580 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32581 - ||  || 21 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32582 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32583 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32584 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32585 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32586 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32587 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32588 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32589 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32590 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32591 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32592 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32593 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32594 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 32595 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 32596 - ||  || 29 august 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 32597 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32598 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32599 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 32600 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-